Ext steht für:
 Ext (Mathematik), ein mathematischer Funktor in die Kategorie der abelschen Gruppen
 Ext (C*-Algebra), ein Funktor auf Kategorien von C*-Algebren
 Ext JS, clientseitiges JavaScript- bzw. Ajax-Framework
 Extension, der englische Begriff für Nebenstelle einer Telefonanlage

EXT steht für:
 Nightexpress, eine deutsche Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Exeter International Airport (IATA-Code)

ext steht für:
 Dateinamenserweiterung, Ankürzung von  als nicht genau spezifizierte Angabe, z. B. als filename.ext (auch in gemischter Groß-/Kleinschreibung, z. B. als .Ext)
 extended filesystem, unter Linux verwendetes Dateisystem
 extremadurische Sprache, nach ISO 639-3

Abkürzung